Sadsbury Township, un township du comté de Chester.
 Sadsbury Township, un township du comté de Crawford.
 Sadsbury Township, un township du comté de Lancaster.

Homonymie de townships